Кристоф Пфингстен (; род. , Потсдам, ГДР) — немецкий профессиональный шоссейный и циклокроссовый велогонщик, выступающий за команду Мирового тура «».

Достижения

Шоссе 

 2006
 2-й Майнфранкен-Тур
 2007
 1-й Этап 3 Гран-при Геменца
 2010
 3-й Гран-при Рингерике
 1-й Этап 5
 2012
 3-й Олимпия Тур
 2013
 3-й Тур Оверэйссела
 3-й Сиркуит дез Арденн
 1-й Пролог (КГ) Вольта Португалии 
 2014
 1-й Пролог Флеш дю Сюд
 2018
 1-й Этап 1 (КГ) Тур Чехии

Циклокросс 

 2010
 2-й  Чемпионат Германии
 2011
 2-й  Чемпионат Германии
 2011
 1-й  Чемпионат Германии
 2011
 3-й  Чемпионат Германии

Статистика выступлений

Гранд-туры

Ссылки 
 Пфингстен, Кристоф на FirstCycling 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Велогонщики Германии